Ștefănucă:
 Petre Ștefănucă, folclorist, pedagog și sociolog moldovean
 Biblioteca publică orășenească Petre Ștefănucă

Nume de familie românești